Groveland ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Groveland (Florida)
 Groveland (Idaho)
 Groveland (Illinois)
 Groveland (Kalifornien)
 Groveland (Massachusetts)
 Groveland (New York)

Sonstiges:
 Grovelands Park, London

Siehe auch
 Groveland Township